Николай Паньков:
 Паньков, Николай Александрович (род. 1975) — участник Евромайдана, активист «Правого сектора», Герой Украины.
 Паньков, Николай Алексеевич (1956—2014) — советский литературовед, кандидат филологических наук, доцент.